Чемпионат Чили по футболу () — соревнование ведущих клубов Чили по футболу, в котором выявляется чемпион страны и участники международных клубных соревнований.

Первый чемпионат Чили состоялся в 1933 году, чемпионом стал столичный клуб «Магальянес».

До 1996 года включительно в Чили за год определялся лишь один чемпион. Также, как и в сезонах 1998—2001. В сезоне 1997, и начиная с 2002 года круги чемпионата (с серией игр на выбывание) — Апертура и Клаусура — стали самостоятельными первенствами. В 2013 году состоялся «переходный» («Трансисьон») чемпионат, чтобы начало футбольного сезона (и начало Апертуры) было в середине календарного года. В сезоне 2015/16 число участников по сравнению с предыдущим сезоном сократилось с 18 до 16. После проведения переходного турнира в 2017 году, за год в чемпионате вновь стал выявляться лишь один чемпион. В 2020 году число участников вновь увеличилось до 18. В чемпионате 2021 года в Примере будет выступать 17 команд.

Абсолютным лидером чилийского футбола является 33-кратный чемпион страны «Коло-Коло», единственная чилийская команда, выигрывавшая Кубок Либертадорес (в 1991 году).

Формат 
С сезона 2021 года в лиге соревнуются 17 команд, играющих друг против друга два раза — дома и на выезде.

Вылет и продвижение 
В настоящее время две команды с худшими показателями за весь сезон отправляются в Примеру В и заменяются чемпионом и призёром этого дивизиона.

Квалификация на международные соревнования 
 Команды, занявшие 1-е и 2-е места, напрямую квалифицируются в групповой этап Кубка Либертадорес;
 Команды, занявшие 4-е и 5-е места, участвуют в квалификационном раунде Кубка Либертадорес;
 Команды, занявшие места с 5-го по 8-е, участвуют в Южноамериканском кубке.

История

Образование профессиональной лиги 
В 1933 году восемь крупных клубов того времени, а именно: «Унион Эспаньола», «Бадминтон», «Коло-Коло», «Аудакс Итальяно», «Грин Кросс», «Морнинг Стар», «Магальянес» и «Сантьяго Насьональ» основали 31 мая Профессиональную футбольную лигу Сантьяго (LPF). 2 июня 1933 года Федеральное правление Чили признало вновь созданный орган.

Первое профессиональное соревнование было разыграно восемью командами-основателями, победа досталась Магальянесу, который в решающем матче одержал верх над Коло-Коло. В следующем году, согласно распоряжению Федерации футбола Чили, LPF вернулась к интеграции с AFS. В рамках переговоров о воссоединении с командами из AFS, а именно: Ферровиарио, Карлос Уолкер, Депортиво Алеман и ФК Сантьяго присоединились к профессиональному соревнованию в 1934 году. Кроме того, было также решено, что последние шесть команд в соревновании 1934 года будут исключены, чтобы сформировать новый второй дивизион в 1935 году. Победу в чемпионате в 1934 году снова одержал Магальянес, который выиграл 10 из 11 матчей в сезоне.

Состав Примеры в сезоне 2022 
 Аудакс Итальяно, Сантьяго
 Депортес Антофагаста, Антофагаста
 Депортес Ла-Серена
 Кобресаль, Эль-Сальвадор
 Коло-Коло, Сантьяго
 Курико Унидо, Курико
 Ньюбленсе, Чильян
 О’Хиггинс, Ранкагуа
 Палестино, Сантьяго
 Сантьяго Уондерерс, Вальпараисо
 Уачипато, Талькауано
 Унион Эспаньола, Сантьяго
  Универсидад Католика, Сантьяго
 Универсидад де Чили, Сантьяго
 Унион Ла-Калера, Ла-Калера
 Эвертон, Винья-дель-Мар

Список чемпионов

Титулы

См. также 
 Кубок Чили по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список чемпионов Чили на сайте RSSSF

Чили